Pugno di ferro (Great Guy) – film del 1932 diretto da James W. Horne
 Pugno di ferro (Great Guy) – film del 1936 diretto da John G. Blystone